Le Dernier Souffle est le titre français de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Le Dernier Souffle (L'ultimo sapore dell'aria), film italien de Ruggero Deodato sorti en 1978 ;
 Le Dernier Souffle, film québécois de Richard Ciupka sorti en 1999 ;
 Le Dernier Souffle, dixième épisode de la deuxième saison de la série britannique Torchwood ;
 Le Dernier Souffle, documentaire de Florian Debu sur l'histoire des verreries de Bagneaux-sur-Loing.

Littérature 
 Le Dernier Souffle, série de trois romans (Le Don, Le Sang et L'Âme) de l'auteure australienne Fiona McIntosh
 Le Dernier Souffle, troisième tome de la série Paddy Meehan de l'auteure écossaise Denise Mina